Die Gruppe B der Rugby-Union-Weltmeisterschaft 2015 umfasste Südafrika, Samoa, Schottland, Japan und die USA. Die Gruppenspiele fanden zwischen dem 19. September und dem 11. Oktober statt.

Tabelle

Spiele

Südafrika – Japan

Samoa – USA

Schottland – Japan

Südafrika – Samoa

Schottland – USA

Samoa – Japan

Südafrika – Schottland

Südafrika – USA

Samoa – Schottland

USA – Japan

Weblinks 

 Offizielle Website

B